Stojka může být:

 stojka – vertikální pozice těla, kdy nohy a chodidla směřují vzhůru

příjmení
 Ceija Stojka (1933–2013) – rakouská spisovatelka a výtvarnice romského původu
 Ján Stojka (* 1967) – slovenský fotbalista, útočník
 Karl Stojka (1931–2003) – rakouský malíř